Angler steht für:

 eine Person, die angelt, siehe Angeln (Fischfang)
 Tonangel, Haltestange für ein Tonaufnahmemikrofon
 Angler (Rind), eine Hausrinderrasse
 Angler Rind alter Zuchtrichtung, eine alte Hausrinderrasse
 Angler (Texas), Ort im Wood County
 Codename des Huawei-Smartphones Nexus 6P 

Angler ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriel Angler (um 1404–vor 1483), Tafel- und Freskomaler in München

Siehe auch: